Il singolare del Moorilla Hobart International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Petra Kvitová era la detentrice del titolo, ma quest'anno non si è qualificata avendo perso nell'ultimo turno di qualificazione.
Al'ona Bondarenko ha battuto in finale 6-2, 6-4, Shahar Peer.

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues (semifinali)
  Shahar Peer (finale)
  Kateryna Bondarenko (secondo turno)
  Al'ona Bondarenko (campionessa)

 Carla Suárez Navarro (quarti)
 Aleksandra Wozniak (secondo turno)
 Zheng Jie (quarti)
 Gisela Dulko (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Moorilla Hobart International 2010